Real Life steht für:

 Real Life, einen Begriff der Netzkultur
 Real Life (Band), eine 1981 gegründete australische Band
 Real Life (Film), einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1979
 Real Life (Simple-Minds-Album), ein Album der schottischen Band Simple Minds
 Real Life (Magazine-Album), ein Album der britischen Band Magazine
 Real Life (Emeli-Sandé-Album), ein Album von Emeli Sandé
 Real Life (Crown-of-Creation-Album), ein Album der deutschen Band Crown of Creation